Cross steht für:

 A. T. Cross, US-amerikanischer Hersteller von Schreibgeräten, Uhren und Accessoires 
 Cross (Band), schwedische Progressive-Rock-Band
 Cross (Boxen), Schlagtechnik beim Boxen
 Cross (Familienname), dort auch Namensträger
 Cross (Film), US-amerikanischer Film von Patrick Durham
 Cross – Zwei knallharte Profis, französischer Kriminalfilm aus dem Jahr 1987
 Schlagtechnik beim Tennis, siehe Tennis #Cross
 The Cross, britische Rockband
 Datsun Cross, PKW-Modell von Nissan

als Kurzbezeichnung:
 Cross-Verfahren, iteratives Berechnungsverfahren der Baustatik zur Bestimmung von Biegemomenten
 Crosslauf, Geländelauf, eine Variante des Laufsports
 Cyclocross im Radsport, siehe Querfeldeinrennen
 Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), siehe MRCC für die Seenotrettung in Frankreich

Cross ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Cross (Town, Buffalo County), Town(ship) im Buffalo County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Cross City im Dixie County, US-Bundesstaat Florida
 Cross County im US-Bundesstaat Arkansas
 Cross (Irland), irische Gemeinde in der Nähe des Lough Corrib
 Cross Sound, Meerenge in Alaska
 Cross Valley, Tal auf der Seymour-Insel in der Antarktis
 Mount Cross, Berg in der Antarktis

im NRHP gelistete Objekte:
 Cross and Nelson Hall Historic District, in Magnolia, Arkansas, ID-Nr. 09001240
 Cross Creek Cemetery Number One, in Fayetteville, North Carolina, ID-Nr. 98001209
 Cross Creek Furnace (40SW217), in Indian Mound, Tennessee, ID-Nr. 88000256
 Cross Creek Ranch House, in Sedona, Arizona, ID-Nr. 08000461
 Cross House (Beebe), in Beebe, Arkansas, ID-Nr. 91001259
 Cross Keys House, in Union, South Carolina, ID-Nr. 71000811
 Cross Keys Tavern Kitchen and Quarters, in Shelbyville, Kentucky, ID-Nr. 87000205
 Cross Lake Camp and Log Dump District, in Cross Lake, Minnesota, ID-Nr. 73002332
 Cross Land and Fruit Company Orchards and Ranch, in Grand Junction, Connecticut, ID-Nr. 80000912
 Cross Manor, in St. Inigoes, Maryland, ID-Nr. 88001705
 Cross Mountain Miners' Circle, in Briceville, Tennessee, ID-Nr. 06000134
 Cross of Christ Lutheran Church, in Red Wing, Minnesota, ID-Nr. 80002057
 Cross Ranch Archeological District, in Hensler, North Dakota, ID-Nr. 85003484
 Cross Ranch Headquarters, in Broadus, Montana, ID-Nr. 96000118
 Cross Roads Church, in Millersville, Maryland, ID-Nr. 83002922
 Cross Roads Presbyterian Church and Cemetery and Stainback Store, in Mebane, North Carolina, ID-Nr. 84001912
 Cross Rock Rapid Sluice, in Madison, North Carolina, ID-Nr. 84002459
 Cross S Ranch Headquarters, in Olustee, Oklahoma, ID-Nr. 06000119
 Cross School, in Martinsville, Indiana, ID-Nr. 83000142

denkmalgeschützte Bauwerke in Schottland:
 Cross House (Linlithgow), in Linlithgow, West Lothian

Siehe auch:
 Alex Cross
 Cross River
 Southern Cross
 Cros
 Crosse (Begriffsklärung)
 Gross
 Kross